

Toponimo  
Barillas, comune del Guatemala nel Dipartimento di Huehuetenango
Barillas, comune della Spagna nella Provincia della Navarra

Cognome 

 Manuel Lisandro Barillas Bercián 
 Armando Morales Barillas 
 Carlos Lopez-Barillas